La Cantera kan syfta på följande platser:

 La Cantera, Manlio Fabio Altamirano
 La Cantera, Villa de Tezontepec
 La Cantera, San José Iturbide
 La Cantera, Dolores Hidalgo
 La Cantera, Lagos de Moreno
 La Cantera, Amatitán
 La Cantera, Xiutetelco
 La Cantera, Chocamán
 La Cantera, Tlahuapan
 La Cantera, Querétaro
 La Cantera, Juchipila
 La Cantera, Jerécuaro
 La Cantera, Ocoyucan
 La Cantera, Corregidora
 La Cantera, León,
 La Cantera, San Luis Potosí
 La Cantera, Ario